

Новотимофіївка — село в Снігурівському районі Миколаївської області.
 Новотимофіївка (Новгородківський район) — колишнє село в Миколаївській області.

Примітки